Buslijn 171/172 (Amsterdam-Aalsmeer), streekbuslijn geëxploiteerd door Connexxion rond Amsterdam
Buslijn 172 (Eindhoven-Luyksgestel)
Buslijn 171/172 (Rotterdam-Oud Beijerland), streekbuslijn geëxploiteerd door Connexxion rond Rotterdam 
Buslijn 172 (Berkel en Rodenrijs)
Buslijn 172 (Teuge-Twello)